Кардиналы, возведённые Папой римским Бенедиктом XV — 32 прелата были возведены в сан кардинала на пяти Консисториях за 7 с половиной лет понтификата Бенедикта XV. Понтификат Бенедикта XV пришёлся на Первую мировую войну, в годы которой он провёл две Консистории.

Самой большой консисторией была Консистория от 4 декабря 1916 года, на которой было назначено одиннадцать кардиналов.

Консистория от 6 декабря 1915 года 
 Джулио Тонти, апостольский нунций в Португалии (Италия);
 Альфонсо Мистранджело, Sch.P., архиепископ Флоренции (Италия);
 Джованни Кальеро, S.D.B., апостольский делегат в Центральной Америке (Италия);
 Андреас Фрювирт, O.P., апостольский нунций в Баварии (Италия);
 Раффаэле Скапинелли ди Легуиньо, апостольский нунций в Австро-Венгрии (Италия);
 Джорджо Гузмини, архиепископ Болоньи (Италия).

Консистория от 4 декабря 1916 года 
 Пьетро Ла Фонтэн, патриарх Венеции (Италия);
 Витторио Амедео Рануцци де Бьянки, папский мажордом (Италия);
 Донато Сбарретти Тацца, асессор Верховной Священной Конгрегации Священной Канцелярии (Италия);
 Огюст-Рене Дюбур, архиепископ Ренна (Франция);
 Луи-Эрне Дюбуа, архиепископ Руана (Франция);
 Томмазо Боджани, OP, асессор Священной Консисторской Конгрегации (Италия);
 Алессио Аскалези, CPPS, архиепископ Беневенто (Италия);
 Луи-Жозеф Морен, архиепископ Лиона (Франция);
 Адольф Бертрам, епископ Бреслау (Германия);
 Никколо Марини, секретарь Верховного Трибунала Апостольской Сигнатуры (Италия);
 Оресте Джорджи, секретарь Священной Конгрегации Собора (Италия);

Консистория от 15 декабря  1919 года 
 Филиппо Камассей, латинский патриарх Иерусалимский (Италия);
 Аугусто Силий, вице-камерленго Святой Римской Церкви (Италия);
 Хуан Сольдевилья-и-Ромеро, архиепископ Сарагосы (Испания);
 Теодоро Вальфре ди Бонцо, апостольский нунций в Австрии (Италия);
 Александр Каковский, архиепископ Варшавы (Польша);
 Эдмунд Дальбор, архиепископ Гнезно и Познани (Польша).

Консистория от 7 марта 1921 года 
 Франческо Рагонези, апостольский нунций в Испании (Италия);
 Михаэль фон Фаульхабер, архиепископ Мюнхена и Фрайзинга (Германия);
 Деннис Джозеф Доэрти, архиепископ Филадельфии (США);
 Хуан Батиста Бенльок-и-Виво, архиепископ Бургоса (Испания);
 Франсиско де Асис Видаль-и-Барракер, архиепископ Таррагоны (Испания);
 Карл Йозеф Шульте, архиепископ Кёльна (Германия).

Консистория от 13 июня 1921 года 
 Джованни Таччи Порчелли, префект Священного дворца (Италия);
 Акилле Ратти, апостольский нунций в Польше (Италия);
 Камилло Лауренти, секретарь Священной Конгрегации Пропаганды Веры (Италия).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Бенедиктом XV
 Кардиналы возведённые папой римским Бенедиктом XV;
 Консистория 1915 года;
 Консистория 1916 года;
 Консистория 1919 года;
 Консистория 1921 года (март);
 Консистория 1921 года (июнь).

Бенедикт XV

Бенедикт XV